«Жених» — российская комедия 2016 года, режиссёрский дебют Александра Незлобина. Российская премьера состоялась 15 сентября 2016 года.

Синопсис 
Немец Гельмут знакомится с русской девушкой Алёной, после чего на 9 мая приезжает в Россию с предложением выйти за него замуж. Комедия разворачивается вокруг того, что на праздник пришёл также и бывший муж Алёны, Анатолий.

В ролях 
 Сергей Светлаков — Толя
 Ольга Картункова — Люба
 Сергей Бурунов — Виктор Сергеевич Ерофеев
 Георгий Дронов — Ляпичев
 Александр Демидов — Покучаев
  — Гельмут Фишер
 Светлана Смирнова-Марцинкевич — Алёна
 Дмитрий Никулин — Лёшка
 Наталья Паршенкова — Ира
 Магомед Муртазаалиев — Мага
 Махмуд Гусейнов — брат Маги
 Тимофей Зайцев — танкист
 Марина Кравец — голос жены Ерофеева
 Ян Цапник — Слава, майор полиции
 Роман Мадянов — генерал
 Григорий Багров — пограничник
 Лиза Измайлова — девочка
 Альбина Евтушевская — бабушка № 1
 Виолетта Бекетова — бабушка № 2

Критика 

В общем, друзья, комедия «Жених» — это небольшой, но шаг вперёд, по сравнению с «Горько!». В этом фильме меньше пьют и веселее шутят на трезвую голову, персонажи живее и человечнее, а сам фильм получился, скажем так — неправдоподобнее, но добрее. Добро в финале однозначно торжествует на всех фронтах, хотя до самого конца мы не будем знать, кого — Гелю (так нежно прозвали великодушные русские люди Гельмута) или Толю — выберет героиня.

Совет критика: не бойтесь безликого постера, а смело покупайте билет, если вы настроены получить хорошее настроение — ибо «Жених» вам его подарит.

«Жених» — ущербная и беспомощная пародия на комедию, и мы все, наверное, немного виноваты в том, что она появилась на свет. Но День Победы-то здесь при чём?

Продолжение 
Запланировано продолжение комедии под названием «Жених 2: На Берлин!».

Примечания

Ссылки 
 «Жених отъехал»: Рецензия Лидии Масловой в журнале GQ.
 «Получи, фашист, невесту!»: Рецензия Бориса Иванова // Сайт «Фильм.ру». — 2016. — 8 сентября.
 «Что русскому хорошо, то и немцу неплохо»: Мнение о фильме кинокритика Ларисы Юсиповой в «Известиях».
 Майский день, именины сердца // Vecherka-SPB.ru. — 2016. — 21 сентября.
 «Жених»: Комедия с одной шуткой // Интернет-издание Life.

Кинокомедии 2016 года
Фильмы России 2016 года
Романтические кинокомедии России
Фильмы на русском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров